Ten artykuł jest o demograficznych cechach ludności Antigui i Barbudy, w tym gęstości zaludnienia, poziomie wykształcenia, zdrowiu ludności, statusie ekonomicznym, przynależności religijnej i innych aspektach ludności.

Populacja 

Według spisu ludności z 2011 r. szacowana liczba stałych mieszkańców Antigui i Barbudy wynosiła 86 295
.

Statystyka urodzeń i zgonów 
Źródło

Struktura ludności 
Źródło

Grupy etniczne 
Ludność Antigui i Barbudy, jest głównie czarna (91,0%) lub mieszana (4,4%). 1,9% ludności jest biała, a 0,7% to Indusi. Istnieje również mała populacja rdzennej ludności: 177 w 1991 roku i 214 w 2001 roku (0,3% ogółu ludności). Pozostałe 1,6% ludności to osoby z Bliskiego Wschodu (0,6%) i Chińczycy (0,2%).

W 2001 roku spis ludności wykazał, że 19 425 osób (około 30% całkowitej liczby ludności Antigui i Barbudy podało, że urodziło się poza granicami kraju. Spośród nich ponad 15 000 osób pochodziło z innych państw Karaibskich, reprezentując około 80% osób obcego pochodzenia. Głównymi krajami
pochodzenia były Gujana, Dominika i Jamajka. Około 4500 (23% osób obcego pochodzenia) urodziło się w Gujanie, 3300 (17%) na Dominice i 2800 (14%) na Jamajce. Najbardziej liczna grupa osób spoza regionu pochodzi z
USA. W sumie 1715 (9%) osób obcego pochodzenia, przyjechało z USA, podczas gdy odpowiednio 3% i 1% pochodzi z Wielkiej Brytanii i Kanady.

Języki 
Język angielski jest językiem urzędowym, ale wielu mieszkańców mówi kreolskim angielskim.

Religia 
Według spisu ludności z 2001 r., 92% ludności Antigui i Barbudy jest chrześcijanami, 1,9% jest innych religii, a 4,1% jest niereligijnych lub też o nieustalonej religii (1,7%).

CIA World Factbook 
Źródło
Populacja
92 536 (2015)

Powierzchnia
442,6 km²

Gęstość zaludnienia
209,07 osób/km²

Czysty współczynnik migracji
2,21 migrantów/1000 mieszkańców (2015)

Urbanizacja
ludność miejska: 23,8% ogółu ludności (2015)
tempo urbanizacji: -0,95% roczne tempo zmian (2010-15.)

Współczynnik umieralności niemowląt

cała populacja:
12,87 zgonów/1 000 żywych urodzeń

mężczyźni:
14,82 zgonów/1 000 żywych urodzeń

kobiety:
10,82 zgonów/1000 urodzeń żywych (2015)

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu

cała populacja:
76,33 lat

mężczyźni:
74,23 lat

kobiety:
78,53 lat (2015)

Wydatki na edukację
2,6% ogólnej wartości PKB (2009)

Piśmienność

definicja:
osoby w wieku 15 lat i więcej, które kiedykolwiek uczęszczały do szkoły

cała populacja:
99%

mężczyźni:
98,4%

kobiety:
99,4% (2012)

HIV/AIDS (2014)

Procent zakażonych wśród dorosłych:
brak danych

Liczba osób żyjących z HIV/AIDS:
brak danych

Roczna liczba zgonów z powodu HIV/AIDS:
brak danych

Przypisy 

Demografia według państw
Antigua i Barbuda